Groschek ist der Familienname folgender Personen:

 Christiane Cantauw-Groschek (* 1964), deutsche Volkskundlerin, siehe Christiane Cantauw
 Michael Groschek (* 1956), deutscher Politiker (SPD)